Andreas Walzer ist der Name folgender Personen:

* Andreas Walzer (Radsportler) (* 1970), deutscher Radrennfahrer
 Andreas Walzer (Fußballspieler) (* 1987), österreichischer Fußballspieler